glinianka – wyrobisko górnicze, zbiornik wodny
 glinianka – chata ulepiona z gliny

Miejscowości w Polsce 
Wg TERYT jest ich 2
 Glinianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna 
 Glinianka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów

Miejscowości na Białorusi 

 Glinianka – dawna osada młyńska w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Gródek.

Cieki wodne 
 Glinianka – potok w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino
 Glinianka – potok, dopływ Sołotwy
 Glinianka – struga, dopływ Osińca
 Glinianka – strumień w woj. zachodniopomorskim, na terenie miasta Szczecin

Zobacz też 

 Glinianki

Przypisy